Виталий Григорьевич Дробинский (; род. 28 февраля 1936 года) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва (1990—1994).

Биография 
Родился 28 февраля 1936 года.

Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-электрик».

Работал генеральным директором производственного объединения «Мегомметр» (г. Умань Черкасской области).

Являлся членом КПСС с 1968 по 1991 год.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты трудовым коллективом производственного объединения «Мегомметр», 18 марта 1990 года в первом туре был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Уманского городского избирательного округа № 420 Черкасской области, набрал 52,76% голосов среди 13 кандидатов. В парламенте являлся членом комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен. Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

Ссылки 
 Дробинский Виталий Григорьевич на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Дробінський Віталій Григорович 

Персоналии:Умань
Выпускники Национального университета биоресурсов и природопользования
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Члены КПСС
Инженеры-электрики